Domenico Triggiani – scrittore, drammaturgo, regista e critico teatrale italiano
 Massimo Triggiani – attore e doppiatore italiano
 Roberta Triggiani – attrice teatrale e attrice televisiva italiana